Il singolare  dello  Stockholm Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Il campione uscente era Marcos Baghdatis, ma quest'anno ha deciso di partecipare alla Kremlin Cup 2010. Roger Federer ha sconfitto in finale il tedesco Florian Mayer in due set, con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Roger Federer (campione)
 Robin Söderling (quarti di finale)
 Tomáš Berdych  (secondo turno)
 Ivan Ljubičić (semifinali)

  Stanislas Wawrinka (quarti di finale) 
  Feliciano López (primo turno)
  Thomaz Bellucci (primo turno) 
  Tommy Robredo (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Stockholm Open 2010
ATP World Tour 2010